Иван Вапцаров може да се отнася за:

 Йонко Вапцаров, български революционер от Банско, деец на ВМОРО
 Иван Вапцаров (1908 – 1998), български лекар от Чирпан, педиатър